Het 34e Europees kampioenschap basketbal 2013 werd gehouden in Frankrijk. Het was de vierde keer dat Frankrijk het toernooi organiseerde.

Speelsteden

Gekwalificeerde teams
De kwalificatieronde werd gehouden van 12 tot en met 14 juni 2012.

Groepen Teams
De loting was op 21 september 2012 om 16:30 lokale tijd in Parijs.

Potindeling

Indeling voor ronde 1

Voorronde

Groep A

Programma

Groep B

Programma

Groep C

Programma

Groep D

Programma

Tweede ronde

Groep E

Groep F

Knock-outfase

Eindfase

Plaats 5 tot 8

Kampioen

Eindranking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2013
Basketbal in Frankrijk
Basketbal